

Geografia
 Montagna Sheik Barakat – altura situata nel nord della Siria

Onomastica

 Barakat – variante del nome proprio di persona maschile arabo Barak

Persone
 Henry Barakat – regista egiziano
 Hodā Barakāt – scrittrice e giornalista libanese
 Jack Bassam Barakat – musicista statunitense
 Mohamed Barakat – ex calciatore egiziano
 Najwa Barakat – scrittrice libanese
 Subhi Bey Barakat al-Khalidi – politico siriano